Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute du 16 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Kremer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Budapest
Sport en Hongrie en 2001
Tennis en avril 2001